Ludwigsplatz steht für:

 Ludwigsplatz (Darmstadt)
 Ludwigsplatz (Karlsruhe)
 Ludwigsplatz (Ludwigshafen)
 Ludwigsplatz (Nürnberg)
 Ludwigsplatz (Saarbrücken)
 Ludwigsplatz (Worms)

ehemaliger Name des Universitätsplatz (Heidelberg)